Omar (orkaan), een orkaan in Amerika
 Omar ibn al-Chattab (584-644), de tweede opvolger van Mohammed
 Omar II (682/683-720), achtste kalief van de Omajjaden
 Omar (Sulu), een gemeente in de Filipijnse provincie Sulu
 Omar (Bijbel), een kleinzoon van Esau
 Mohammed Omar, Taliban-leider in Afghanistan
 Omar van Melitene, 9e-eeuwse emir
 Omar (film), film uit 2012 van Hany Abu-Assad
 Omar Camporese (1968), Italiaans tennisser 
 Ome Omar (1990), Nederlandse rapper